Чантотас има више значења:

 Чантотас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чантотас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику